Mauchart ist der Familienname folgender Personen:

 Immanuel David Mauchart (1764–1826), deutscher Theologe und Pädagoge
 Johann David Mauchart (1669–1726), deutscher Mediziner